Новокаиры () — село в Бериславском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1146 человек. Почтовый индекс — 74362. Телефонный код — 5546. Код КОАТУУ — 6520684801.

Местный совет 
74362, Херсонская обл., Бериславский р-н, с. Новокаиры, ул. Бархутова, 77

Ссылки 
 Новокаиры на сайте Верховной рады Украины

 

Населённые пункты Бериславского района